Ядовитый плющ:
 Ядовитый плющ, или токсикодендрон укореняющийся, — лиана семейства Сумаховые, вызывающая контактный дерматит.
 «Ядовитый плющ» — несколько фильмов с таким названием.
 Ядовитый Плющ — персонаж комиксов издательства «DC Comics».
 Ядовитый плющ — основательница гаражной панк-группы The Cramps.
 Poison Ivy — компьютерный вирус 2005 года.
 Poison Ivy — третий микстейп шведского репера Yung Lean.